Премия Гильдии художников по костюмам за лучший дизайн костюмов в фэнтези-фильме () — одна из ежегодных категорий, присуждаемых Гильдией художников по костюмам. До 2005 года эта категория была объединена и включала исторические фильмы.

Победители и номинанты

Исторический/Фэнтези фильм

1990е

2000е

Фэнтези фильм

2000е

2010е

2020е

Примечания

Фэнтези-фильм
Гильдия художников по костюмам